Koivusaari (Muonio); eiland van Zweden in de rivier Muonio
 Koivusaari (Muonio F); eiland van Finland in de rivier Muonio
 Koivusaari (Torne); eiland van Finland in de rivier Torne
 Koivusaari (metrostation), station van de metro van Helsinki (Finland)